Александар Карађорђевић (Топола, 11. октобар 1806 — Темишвар, 3. мај 1885) био је владајући кнез Србије од 1842. до 1858. године и млађи син вође Првог српског устанка Карађорђа.

После пропасти Првог српског устанка, Александар је са оцем напустио Србију и вратио се у њу 1839. поставши ађутант кнеза Михаила Обреновића. На престо су га довели уставобранитељи после свргавања кнеза Михаила Обреновића. Његову владавину је обележио утицај уставобранитеља, по чему се цео период назива режим уставобранитеља. У овом периоду покренуте су озбиљне реформе у Србији и модернизација земље.

Биографија 

Најмлађи син Карађорђа и Јелене, Александар, рођен је у Тополи 11. октобра 1806. (по новом календару). Школовао се у Хотину у Бесарабији (Русија), под покровитељством руског цара. Оженио се 1830. године Персидом, ћерком војводе Јеврема Ненадовића и Јованке Миловановић. Имали су деветоро деце: ћерке Полексију, Клеопатру, Јелену и Јелисавету, и синове Алексија, Светозара, Андреја (сва тројица умрли као деца), Петра и Арсена.

Крајем 1839. после султанског фермана о потврди кнежевског достојанства Кнеза Михаила Обреновића, породица Карађорђевић вратила се у Србију. Александар је ступио у службу при Главном штабу српске војске, а потом је унапређен у чин поручника и постављен за ађутанта кнеза Михаила.

После политичких сукоба изазваних непоштовањем такозваног „Турског устава“ из 1838. и абдикације Милоша, а затим и Михаила Обреновића, на народној скупштини одржаној на Врачару, 14. септембра 1842, Александар Карађорђевић изабран је за кнеза Србије. Након признавања кнежевске титуле од стране Русије и Турске, кнез Александар се окренуо реформама и увођењу нових установа, како би се убрзао развој српске државе. Донет је кодекс грађанског права, уведена стајаћа војска, основана тополивница у Крагујевцу (1853. г), унапређене су постојеће и основане нове школе, Народна библиотека и Народни музеј. Донет је Грађански законик 1844. године.

У Мађарској револуцији 1848. у Војводини, учествују и чете добровољаца из Србије под командом Стевана Книћанина, које је као помоћ Србима у њиховој борби за аутономију послао кнез Александар Карађорђевић. Као наставак национално-политичког покрета из 1848, развила се панславистичка идеја о Југословенској краљевини, која је уз „Начертаније“ Илије Гарашанина, четири године раније написан српски политички програм, утицала да основ српске спољне политике постане свест о мисији ослобађања свих јужнословенских народа од аустријске и турске власти.

У унутрашњој политици, кнез Александар долази у сукоб са члановима Државног савета, што кулминира сазивањем Светоандрејске народне скупштине у децембру 1858, која је изнудила његову абдикацију.

После силаска са кнежевског трона, кнез Александар се повукао на своје имање у близини Темишвара (данашња Румунија). Његов миран живот пореметила је оптужба да је за заверенике у атентату на Кнеза Михаила обезбедио новац и оружје. Осуда за дело које није учинио дубоко га је повредила. Династичке борбе су се још више распламсале, и кнез Александар тек тада узима активно учешће у њима. У својим изјавама гнушао се помисли на недело које су му приписивали противници, борећи се свом снагом да на српски престо поново дође један Карађорђевић.

Кнез Александар Карађорђевић умро је у Темишвару, 3. маја 1885. године (по новом календару), а сахрањен је у Бечу где му је гроб оскрнављен а лобања украдена 1911. године . Лобања је ускоро пронађена на гробљу у једном жбуну, а посмртни остаци Александра и жене му Персиде су пренесени 22. децембра 1911. (по јулијанском календару) у задужбину Краља Петра I на Опленцу.

Одликован је високим отоманским одликовањима, Орденом достојанства за ратне заслуге и Великим орденом славе, као и маршалским знаком, портретом падишаха и Нишан имтијаз (Знак достојанства) првог степена.

У Брестовачкој бањи се налази Дворац кнеза Александра Карађорђевића.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Занимљивости 

 Са 10 брачних деца је рекордер међу српским владарима и Карађорђевићима, а укупно је на другом месту по броју деца пошто је Милош Обреновић имао 16, од којих 8 брачних и 8 ванбрачних.
 Започео је традицију у династији Карађорђевић као први млађи син који је уместо старијих браћа дошао на престо. Старији брат Алекса је преминуо око 1830. и није дошао на престо Србије. 
 Једини је кнез Србије који је дошао из династије Карађорђевић.
 Његов братанац Ђорђе, син старијег брата Алексе, једно време је служио код њега као ађутант.
 Током његове владавине је око годину дана пре маја 1853. Ђорђе Малетић саставио химну Кнежевине Србије. Она је постала званична химна око маја 1853, а текст је објављен 15. (3) септембра 1853. у званичним Српским новинама.
 Из неког разлога није био задовољан својим синовима Петром и Арсеном, па их је пре смрти у тестаменту обојицу искључио из наследства, и скоро све је оставио средњем преживелом сину Ђорђу. Ђорђе је пре своје смрти наслеђену имовину оставио Арсену. Овај податак је око 1970. у архивама свог оца Арсена пронашао кнез Павле. На основу докумената из архиве је закључио да је Ђорђе "изгледа био најспособнији од њих тројице".

Галерија

Референце

Литература

Спољашње везе 

 Власт и судска власт у периоду Турског устава и уставобранитеља (Политичка ревија, Татјана Кондић, 2015)
 Београдска имања кнеза Александра Карађорђевића, споменичко наслеђе, Милојко Гордић, 2012.
 Карађорђев син на српском престолу („Вечерње новости”, фељтон, децембар 2017) 
 Историјска библиотека: Вождов син уценио главу кнеза Милоша
 Судар челика и огња: Сукоб око Крима - пре 160 година (Политикин забавник бр. 3245, Чедомир Антић, 2014)
 Суочавање с модернизацијским изазовом: британски инфраструктурни пројекти на Балкану 1851-1852 и Србија (Мр Момир Самарџић, стр. 255-278 (2011)
 Све о телеграфу: Како је настао, ко га је изумео и како је дошао у Србију пре 160 година (Телеграф, 6. април 2015)
 Привредна историја Србије: Тополивница (РТС Културно-уметнички програм - Званични канал)
 Привредна историја Србије: телеграф, телефон и електрика (РТС Културно-уметнички програм - Званични канал))
 Поводом стопедесетогодишњице Светоандрејске скупштине - Један необележен јубилеј (НСПМ, Мирослав Свирчевић, 30. јул 2009)
 Светоандрејска скупштина у извештајима енглеских дипломатских представника у Београду (Балканолошки институт,Љубодраг П. Ристић, 1991)
 Опленац - маузолеј династије Карађорђевић
 Tрибина „Kнез Aлександар Kарађорђевић – у сенци великог оца“

Напомена: Садржај са сајта http://www.royalfamily.org

Рођени 1806.
Умрли 1885.
Топољани
Александар (кнез)
Српски владари
Српски кнезови
Кнезови Србије